

Osobe
Stephen Strasburg-američki bejzbolaš

Mjesta
Strasbourg, grad u Elzasu, Francuska
Straßburg (Austrija), grad u Koruškoj, Austrija
Strasburg (Njemačka), grad u Mecklenburgu-Zapadnom Pomorju, Njemačka

SAD 
Strasburg, Colorado, podijeljen između Adams County i Arapahoe County
Strasburg (Illinois)
Strasburg, Michigan
Strasburg, Missouri
Strasburg (Sjeverna Dakota)
Strasburg (Ohio)
Strasburg (Pennsylvania)
Strasburg Township, Lancaster County, Pennsylvania
Strasburg (Virginia)

Kanada
Strasbourg, Saskatchewan